Первая хорватская футбольная лига 1992 () — 1-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 29 февраля 1992 года и закончился 13 июня 1992 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на hrnogomet.com 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com

1992
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1992 году